Gumz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gumz (* 1974), deutscher Lyriker, Redakteur, Übersetzer und Veranstalter
 Emma Gumz (1899–1981), deutsche Wäschereiinhaberin und Gerechte unter den Völkern
 Siegfried Gumz (* 1940), deutscher Fußballspieler und -trainer